Liselott steht für
 Variante des weiblichen Vornamens Liselotte
 Liselott (Operette)